Arnold Christiaan Gijsbert ter Kuile (1860-1952) firmant bij Ter Kuile Cromhoff 
Benjamin Willem ter Kuile (1853-1926), medeoprichter van de firma B.W. en H. ter Kuile
Coenraad ter Kuile (1781-1852) sterrenkundige
Coenraad Pieter ter Kuile (1832-1912) geneeskundige
Engelbert Hendrik ter Kuile (1900-1988), hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst
Gijsbert Johan ter Kuile (1906-1975), jurist en rijksarchivaris
Gijsbertus Johannes ter Kuile (1871-1954), advocaat en procureur te Almelo
Hendrik ter Kuile (1853-1935), medeoprichter van de firma B.W. en H. ter Kuile
Maria ter Kuile-van Heek (1868-1953), schilderes en etsster
Maria Geertruid ter Kuile (1891-1965), schilderes, echtgenote van Gerard van Hove